

Cinema
 Marocco (Morocco) – film del 1930 diretto da Josef von Sternberg

Geografia
 Morocco – esonimo inglese di Marocco, stato dell'Africa
 Morocco – città della Contea di Newton, Indiana (Stati Uniti d'America)